, une communauté dans l'Oregon.
 Dilley, une ville située au sud du comté de Frio, au Texas.

Voir aussi 
 , une communauté en Virginie-Occidentale.
 , une propriété historique dans l'Arkansas.
 , une propriété historique dans l'Arkansas.